Calamintha steht oder stand für

 Bergminzen
 Echte Katzenminze
 Kleinblütige Bergminze
 Rossminze